Shuko Aoyama și Ena Shibahara au fost campioanele en-titre, însă la ediția din 2022 ele au ales să-și apare titlu cu partenere diferite. Aoyama a făcut parteneriat cu Chan Hao-ching, dar au pierdut în sferturi de finală în fața perechii Ons Jabeur și Serena Williams. Shibahara a făcut parteneriat cu Barbora Krejčíková, dar au pierdut în sferturi de finală în fața perechii Xu Yifan și Yang Zhaoxuan.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022